Josie bezeichnet:
 Josie (Vorname), weiblicher Vorname
 Josie (Album), Studioalbum von Peter Maffay
 Josie (Lied), Lied von Steely Dan
 Josie, Originaltitel von Josie – Sie umgibt ein dunkles Geheimnis, US-amerikanischer Thriller von Eric England (2018)

Josie ist der Familienname folgender Personen:
 Peter Josie (* 1941), lucianischer Gewerkschafter und Politiker

Siehe auch:
 Josi
 Josy
 Josie and the Pussycats